La princesa Isabel de Waldeck y Pyrmont (; 6 de septiembre de 1873 - 23 de noviembre de 1961) fue la hija más joven del príncipe Jorge Víctor de Waldeck y Pyrmont, y esposa del príncipe Alejandro de Erbach-Schönberg.

Primeros años 
Isabel fue el séptimo vástago y la más joven del príncipe Jorge Víctor de Waldeck y Pyrmont (1831-1893), y su esposa, la princesa Elena de Nassau (1831-1888), hija del duque Guillermo I de Nassau. Era pariente cercana de la familia real neerlandesa y más distante de la familia real británica a través de su madre, descendiente del rey Jorge II de Gran Bretaña.

Era hermana de:
 María, Princesa Heredera de Wurtemberg (1857-1882), quien desposó a Guillermo II de Wurtemberg.
 Emma, reina de los Países Bajos (1858-1934), reina consorte de Guillermo III de los Países Bajos.
 Elena, Duquesa de Albany (1861-1922), quien desposó al príncipe Leopoldo de Albany.
 Federico de Waldeck y Pyrmont (1865-1946), último príncipe reinante de Waldeck y Pyrmont.

La princesa recibió una educación cristiana completa y amplia en casa, en la que el arte era una parte importante. Su familia la llamaba Lilly.

Matrimonio e hijos 
Isabel contrajo matrimonio el 3 de mayo de 1900 en Arolsen con el príncipe Alejandro de Erbach-Schönberg (1872-1944), hijo mayor del príncipe Gustavo de Erbach-Schönberg y la princesa María de Battenberg. Tuvieron cuatro hijos:
 Princesa Imma Gustava María Luisa Paulina Edda Adolfina Herminia de Erbach-Schönberg (11 de mayo de 1901 - 14 de marzo de 1947), desposó al barón Hans Carlos de Dornberg el 31 de mayo de 1923. Volvió a casarse con el Capitán Neil Boyd Watson McEacharn el 1 de julio de 1940 y se divorciaron en 1947. Sin hijos de ambos matrimonios.
 Príncipe Jorge Luis de Erbach-Schönberg (1 de enero de 1903 - 27 de enero de 1971), sucedió a su padre como príncipe, desposó a María Margarita de Deringer el 2 de julio de 1925. Tuvieron tres hijos.
 Príncipe Guillermo Ernesto Enrique Alfredo de Erbach-Schönberg (4 de junio de 1904 - 27 de septiembre de 1946), desposó a la Condesa Alejandra de Gortz el 4 de octubre de 1938. Tuvieron una hija. Murió en cautiverio soviético, tras la Segunda Guerra Mundial.
 Princesa Elena Sofía Luisa Eduviges Emilia Marta de Erbach-Schönberg (8 de abril de 1907 - 16 de abril de 1979), soltera y sin hijos.

La princesa Isabel tenía una buena relación con su hermana Emma. Visitaba regularmente los Países Bajos. Como tía abuela de la novia, fue invitada a la ceremonia de boda en 1937 de Juliana de los Países Bajos con el príncipe Bernardo de Lippe-Biesterfeld. También fue una de las madrinas de la princesa Beatriz.

Ella fue la última en morir de todos sus hermanos.

Títulos y estilos 
 6 de septiembre de 1873 - 3 de mayo de 1900: Su Alteza Serenísima Princesa Isabel de Waldeck y Pyrmont
 3 de mayo de 1900 - 18 de agosto de 1903: Su Alteza Serenísima Princesa Isabel, Condesa Alejandro de Erbach-Schönberg
 18 de agosto de 1903 - 29 de enero de 1908: Su Alteza Serenísima Princesa Alejandro de Erbach-Schönberg
 29 de enero de 1908 - 23 de noviembre de 1961: Su Alteza Serenísima La Princesa de Erbach-Schönberg

Ancestros

Referencias 

 thePeerage.com - Luise Elisabeth Hermine Erica Pauline Prinzessin zu Waldeck und Pyrmont
 Genealogics - Leo van de Pas - Princess Elisabeth zu Waldeck und Pyrmont
 The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference: 351

Princesas de Waldeck-Pyrmont
Casa de Waldeck
Casa de Erbach